Eh bien voilà est le sixième album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu, et Cauvin.

Liste des histoires 
 Des nuées de sentiments
 Le docteur Médard aide un homme qui ne parvient plus à exprimer ses émotions.
 Cyber-émotivité
 Le docteur Médard aide une femme dont le mari est accros aux tamagotchis.
 Acarien à voir
 Le docteur Médard soigne un patient atteint de phobie des acariens.
  Divan ou derrière ?
 Une conférence est donnée sur le problème de la psychothérapie moderne.
  La fortune désarme
 Le docteur Médard reçoit un patient qui possède tout pour être heureux.
  Humeur de chien 
 Le docteur Médard reçoit un homme dont le chien d'aveugle connaît quelques problèmes.
  Et mourir de sommeil 
 Le docteur Médard reçoit un patient effrayé à l'idée de mourir dans son sommeil.
 Les objets du litige 
 Le docteur Médard reçoit un homme dont la femme souffre de rage silencieuse.
 Point de comparaison 
 Une explication entre le fait de consulter un généraliste et un psychanalyste.
  Diable rit 
 Le docteur Médard consulte à domicile. Il va rendre visite  à une femme dont le mari serait possédé.
  Deux en un
 Le docteur Médard reçoit un patient qui semble avoir un jumeau étranger.
  O rage du jeu 
 Le docteur Médard raconte comment il a dû aider un patient qui n'aimait pas perdre.
  Á bout de patient 
 Le docteur Gembloux essaie de s'inventer une clientèle.
  Fissurez-vous que
 Madame Joly est hantée par des fissures.
  Hystérie collective
 Lucienne Médard aide une mère de famille dont la fille semble être hystérique.

Notes

Liens externes 

Album des  Psy
Album de bande dessinée sorti en 1998